Prades puede corresponder a:
 Prades, localidad española de la provincia de Tarragona.
 Prades, comuna francesa del departamento de Ardèche.
 Prades, comuna francesa del departamento de Ariège.
 Prades, comuna francesa del departamento del Alto Loira.
 Prades, antigua comuna francesa del departamento de Lozère, integrada desde 1972 en Sainte-Enimie.
 Prades, comuna francesa del departamento de los Pirineos Orientales (en catalán Prada o Prada de Conflent), capital histórica del condado y la comarca de Conflent.
 Prades, comuna francesa del departamento de Tarn.

Otros
Prades-d'Aubrac, comuna francesa del departamento de Aveyron.
Prades-le-Lez, comuna francesa del departamento de Hérault.
Prades-Salars, comuna francesa del departamento de Aveyron.
Prades-sur-Vernazobre, comuna francesa del departamento de Hérault.